L'Adversaire peut désigner :
 L'Adversaire, film indien de Satyajit Ray, sorti en 1971 ;
 L'Adversaire, roman de l'écrivain français Emmanuel Carrère (2000), inspiré de l'histoire vraie de Jean-Claude Romand ;
 L'Adversaire, film français de Nicole Garcia, sorti en 2002, adaptant le roman homonyme ;
 L'Adversaire, pièce de théâtre, adaptant le roman homonyme.